Инструменти (средства) за оценяване () в контекста на електронното обучение се отнасят до начините на събиране на данни относно постиженията на обучаемия и това, доколко добре е усвоил преподавания материала. Инструментите за оценяване могат да включват въпросници, писмени тестове, портфолиа, списъци за справка и скали за оценяване на проекти и постижения.

Те могат лесно да бъдат разделени на две основни категории: директни и индиректни. Много често се използват и части от двете категории, взети заедно, за по-цялостен поглед върху обучението на учащия.

Директни средства за оценяване 
При тези мерки за оценяване, резултатите от работата на учащия се оценяват, вземайки предвид учебните цели на програмата. Примери за директни мерки могат бъдат проекти или специализирани тестове върху конкретно знание или умение. Директните мерки винаги са свързани с оценяване на наученото.

Основни директни методи са:
 курс за завършване;
 оценяване, вградено в курса;
 стандартизирани тестове;
 тестове, разработени специално за курса;
 оценяване чрез портфолио;
 оценяване на знанията преди и след теста.

Индиректни средства за оценяване 
Индиректните методи са тези, при които обучаемите оценяват собствените си способности за постигане на учебните цели. Те не се базират пряко на академичната работа на учащите, а по-скоро на тяхното виждане за собственото им обучение. Възможно е да бъдат попитани бивши възпитаници за степента, в която програмата ги е подготвила, за да постигнат целите на обучението. Друг пример е, когато хора, имащи контакт с обучаемите, бъдат поканени да оценят ефективността на завършилите обучението.
При индиректните мерки, оценяването е базирано повече на усещането, отколкото на директната демонстрация.

Примери за индиректни методи са:
 оценка на собствените способности за постигане на учебните цели;
 проучване на удовлетвореността на учащите от курса;
 проучване отношението на учащите към курса;
 интервюта при завършване на курса;
 оценяване от завършили преди време курса;
 оценяване от работодатели;
 анализ на учебната програмата.

Вижте също 
 Онлайн оценяване

Източници 
 Glossary on e-learning , Som Naidu (2006). E-Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices]

Външни препратки 
 Примери за инструменти за оценяване и описание на начините за тяхното използване 
 Предимствата и недостатъците на инструментите за оценяване 

Електронно обучение